Slovo harfa se používá ve více významech:

 Harfa – strunný hudební nástroj
 Keltská harfa – středověký hudební nástroj podobný harfě
 Autoharfa – strunný hudební nástroj – upravená citera
 Sýrařská harfa – potravinářský nástroj pro krájení sýra 
 Kolejová harfa – rozvětvení kolejí v depu nebo seřaďovacím nádraží
 Harfa (Praha) – pražská křižovatka ve Vysočanech
 Galerie Harfa – nákupní a administrativní centrum v Praze nedaleko od křižovatky Harfa
 Nová Harfa – obytný komplex nedaleko od křižovatky Harfa

v kultuře
 Barmská harfa – japonský válečný film z roku 1956
 Luční harfa – americký film z roku 1995

Externí odkazy